Александар II Шкотски (Haddington, 24. август 1198- Kerrera, 6. јул 1249) је био краљ Шкотске од 1214. до 1249. Био је син Вилијама Лава и Ерменгарде од Бомона.

За време своје владавине одржавао је мир с Енглеском и доста оснажио Краљевину Шкотску.

Биографија 
Александар се успео на престо након смрти свога оца Вилијама I (владао 1165−1214). Кад су се 1215.
енглески барони побунили против краља Јована без Земље (владао 1199−1216) , Александар је стао на страну побуњеника у нади да ће повратити своје наследне феуде на северу Енглеске.

Кад је буна пропала 1217, он је окренуо плочу и угостио енглеског краља Хенрија III
(владао 1216−1272), а након тог се - 1221. и оженио са његовом сестром Џоаном, (умрла 1238). У финалу тог процеса измирења 1237. Александар и Хенри III закључили су мир у Јорку.

Тим споразумом Александар се одрекао захтева на спорне територије по северној Енглеској, у замену за неколико енглеских феуда. На тај начин формирана је шкотско-енглеска граница, која отприлике одговара данашњој.

У међувремену је Александар кренуо да гуши побуне својих осионих шкотских феудалних велможа и учврстити власт по оним дијеловима Шкотске који су до тада само формално признавали власт краља. У склопу тог је 1222. заузео Аргајл. Умро је у фази припрема за освајање острва дуж западне обале Шкотске којима су владали Норвежани.

Породично стабло 

Рођени 1198.
Умрли 1249.
Династија Данкелд
Шкотски краљеви